Semisphaeria är ett släkte av svampar. Semisphaeria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Semisphaeria